Kishangarh kan syfta på:

 Kishangarh (vasallstat) – en tidigare vasallstat i Rajasthan.

Geografi

Indien 

 Kishangarh (ort i Indien, Alwar), Rajasthan, 
 Kishangarh, Ajmer Rajasthan, 
 Kishangarh Renwal – en stad i Rajasthan i distriktet Jaipur, 

Robotskapade Indienförgreningar